Susan Elizabeth Perkins (født 22. september 1969) er en engelsk skuespiller, komiker, tv-vært og forfatter. Hun slog igennem med sit partnerskab med komikeren Mel Giedroyc i Mel and Sue, hun er siden blevet kendt som radio- og tv-vært, særligt på The Great British Bake Off (2010–2016), Insert Name Here (2016–2019) og Just a Minute (siden 2021) på BBC Radio 4.

Filmografi

Referencer

Eksterne henvisninger 

Komikere fra England
Tv-værter fra Storbritannien
Radioværter fra Storbritannien